Le titre de Prince Henri de Danemark peut désigner :

 Henri de Laborde de Monpezat, prince consort de Danemark,
 Henrik de Danemark (né en 2009), petit-fils du prince consort.

Homonymie de patronyme